Евгений Тимохин (род. 29 апреля 1983, Киев, Украина) — украинский режиссёр, клипмейкер, продюсер и актер. Известный своей совместной работой с популярными музыкальными исполнителями и модельерами. Снимает и продюсирует музыкальные видеоклипы, видео-арт, рекламные ролики, короткометражные фильмы. Является режиссёром многих шоу. Сотрудничает с «Magnit Production».

Биография 
Евгений Тимохин родился в 29 апреля 1983 в Киеве.
В 1990 году пошел в первый класс столичной школы № 255. Получив аттестат о полном среднем образовании в 2000 году, поступил в Киевского национального университета культуры и искусств, который окончил в 2005 году (мастерская Игоря Негреско).
Первая короткометражная лента «Сезон в аду / Артур Рембо» (2003 год) Евгения Тимохина участвовала в программах Каннского кинофестиваля и Киевского международного кинофестиваля «Молодость».
Вторая короткометражка (дипломная работа «Лифт» — 2005 год) демонстрировалась в программе кинофестиваля «Молодость-2005».
В 2006 году на Европейском фестивале «Euro Video Grand — Prix 2006» в Тиране среди 27 конкурсантов из 27 стран первое место было присуждено тандему Евгения Тимохина и исполнительницы Алёны Гребенюк — «Le Forze Del Destino».
В 2008 году на конкурсе DJUICE MOBILE MOVIE FEST-2008 победил в номинации «Лучшая операторская работа» (фильм «Человек с мобильным аппаратом»).

3 февраля 2010 состоялась премьера короткометражного фильма "Le crocodile du Dniepr " французского режиссёра Nicolas Engel. Евгений Тимохин сыграл в нём стилиста, который вынужден подрабатывать «крокодилом» из-за экономического кризиса.

Сотрудничество 
За время своей карьеры Евгений Тимохин сотрудничает с известными музыкантами Украины, России и США.
Сотрудничал с KAZAKY, LOBODA, Ани Лорак, Анной Седоковой, Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, «Gouache», «Dazzle Dreams», «Звери», Анастасией Приходько, Николаем Басковым и многими другими.

Видеоклипы 
Евгений работал над клипами следующих артистов :

Ссылки 
 

Кинорежиссёры Украины
Выпускники Киевского университета культуры и искусств